Matalluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Matalluoto (ö, lat 60,47, long 21,80), Egentliga Finland, Åbo, 
 Matalluoto (ö, lat 60,50, long 21,93), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar